Niemcy:
 Kernen im Remstal – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rems-Murr
 Kernen – góra

Osoby:
 Bruno Kernen 
 Willy Kernen – szwajcarski piłkarz